Pueblo Canario Unido, partit polític històric de les illes Canàries
 Partit Comunista de l'Uruguai, partit polític de l'Uruguai
 Partit Comunista d'Ucraïna, partit polític d'Ucraïna
 Partit Comunista d'Unificació, partit polític històric d'Espanya
 PCU (pel·lícula) (de l'acrònim en anglès de Port Chester University), pel·lícula estatunidenca de 1994